Wanka steht für:

 eine Verkleinerungsform von Iwan, siehe Iwan (Name)
  Franz Wanka, frühere k.u.k. Hof-Bierbrauerei in Prag
 Wanka (Tschechow), Kurzgeschichte von Anton Tschechow (1886)
 Wanka (Band), kanadische Hard-Rock-Band
 eine südamerikanische Ethnie, siehe Huanca
 die von den Angehörigen dieser Ethnie gesprochene, zum Quechua gehörige Sprache, siehe Wanka-Quechua

Wanka ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Wanka (* 1981), deutsche Sonderpädagogin
 Franz Rudolf Wanka (1908–1976), deutscher Kunstmaler
 Gert Wanka (* 1951), deutscher Mathematiker
 Günther Wanka, deutscher Koch
 Irina Wanka (* 1961), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Johanna Wanka (* 1951), deutsche Politikerin (CDU)
 Richard Wanka (* 1936), deutscher Verwaltungsjurist
 Rolf Wanka (1901–1982), österreichischer Schauspieler